Vabres, commune française du Cantal
 Vabres, commune française du Gard
 Vabres, ancienne commune française de la Haute-Loire, auj. intégrée à Alleyras

Voir aussi
Vabres-l'Abbaye, commune française de l'Aveyron
Vabre, commune française du Tarn
Vabre-Tizac, commune française de l'Aveyron
Vabre, ancienne commune de l'Aveyron, auj. intégrée à Onet-le-Château.
Jacques Vabre, ex-enseignant (1921-1997); il a donné son nom à une marque de café ainsi qu'à une course, la Transat Jacques Vabre.
Diocèse de Vabres